Gunn är ett skotskt efternamn med ursprung i namnet på den skotska klanen Gunn. Med det senare ursprunget används det i geografiska namn främst i den engelskspråkiga värden.

Personer med efternamnet Gunn
 Angus Gunn(född 1996), engelsk fotbollsmålvakt
 Anna Gunn (född 1968), amerikansk skådespelare
 Chanda Gunn (född 1980), amerikansk ishockeyspelare
 Charles Gunn (friidrottare) (1885–1983), brittisk gångare
 Charles (Gunn) Gunn, fiktiv gestalt
Christina Garbergs-Gunn (1948–2011), svensk bibliotekarie
 Isobel Gunn (1781–1861), skotsk upptäcktsreande och handelsagent
 James Gunn (född 1923), amerikansk science fiction-redaktör och -forskare
 James Gunn (regissör) (född 1966),amerikansk regissör och manusförfattare
 James Gunn (senator) (1753–1801), amerikansk politiker, federalist, senator för Georgia
 Maja Gunn (född 1978), svensk designer, konstnär och modeforskare
 Margo Gunn (född 1956), engelsk skådespelare
 Moses Gunn (1929–1993), amerikansk skådespelare
 Muriel Gunn (1906–1996), brittisk damidrottspionjär, längdhoppare
 Richard Gunn (1871–1961), brittisk boxare

Skotska efternamn